Erren  bezeichnet

 Erren (Fluss) (二仁溪), einen Fluss in Taiwan

Erren ist der Familienname folgender Personen:

 August Erren (1896–), deutscher Apotheker
 Gerhard Erren (1901–1984), deutscher Nationalsozialist und Gebietskommissar
 Manfred Erren (* 1928), deutscher Altphilologe